Јер () град је у Француској у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, у департману Вар.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 55.007.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Koekelberg

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској
Азурна обала